Velschow ist der Familienname folgender Personen:
 Arne Velschow-Ramussen (* ?), dänischer Tennisspieler
 Hans Mathias Velschow (1796–1862), dänischer Historiker